Detre fia János a 13. században élt magyar főúr, aki 1267–1270 között a királynéi pohárnokkancellár tisztét viselte. Családjáról keveset tudunk, apja az ősi Tinóru nemzetségből származó Detre volt, akik a nemzetségi hagyomány szerint a hét vezér egyikének, Töhötömnek a leszármazottjai voltak. A nemzetség kiterjedt birtokokkal rendelkezett Pilis vármegyében, Pomáz környékén, de apja 1245-ben megkapta IV. Bélától az akkor még lakatlan Tyirákpusztát Szatmár vármegyében, ahová a következő években kunok telepedtek le. János valószínűleg e kunok vezérének a lányát, Köpcsényt vette el (?), de a szakirodalomban felmerült, hogy az egyik környékbeli vlach kenéz özvegyét vette el. Nem tudjuk pontosan, hogyan került a királyné környezetébe, először mint királyi ember jelenik meg egy Pilis vármegyei határjárásnál. Laszkarisz Mária melletti tisztségviselése azt bizonyítja, hogy a belviszály során IV. Bélát támogatta István ifjabb királlyal szemben. Máriával tartott prágai látogatása során, amikor meglátogatta unokáját. 1272-ben térhetett vissza Kőszegi Henrikkel. Az ismeretlen nevű leánya leánynegyedéről szóló perben említik, hogy János a II. Ottokár elleni csatában hunyt el. A leány a Rosd nb. Hodor fia Herbordhoz ment feleségül, s új családját Pomáz egy részével gazdagította. Mivel János Detre nevű fia fiatalon és magtalanul elhunyt, a többi birtokot részben másik lánya örökölhette, a többi birtok pedig visszaszállt a koronára. 

Személyét középkori grúz krónikák 17. századi másolataiból is ismerjük, amelyek említést tesznek különleges hajviseletéről is, amely a kortárs osztrák krónikások érdeklődését is felkeltette provincialitásával. Bár kezdetben pogány jellege miatt keltett feltűnést, később egyházi körökben is népszerűvé vált. A későbbi századokban is népszerű maradt, manapság is számos férfi választja.

Jegyzetek 

13. századi személyek
Középkori magyarok